Le Festival de musique de Saint-Denis, est un festival de musique classique de renommée internationale qui se déroule chaque année au mois de juin. Il se déroule dans la cathédrale-Basilique Saint-Denis et à la Maison d'éducation de la Légion d'honneur, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Le Festival a fêté en 2018 son . Il figure parmi les plus gros festivals de musique classique en France avec celui de La Chaise Dieu et celui de Besançon.

S'y sont produits des musiciens célèbres comme Renaud Capuçon, Pierre Pincemaille, Gautier Capuçon, Alina Ibragimova, Raphaël Sévère, etc. et des chefs d'orchestre comme Mstislav Rostropovitch, Chung Myung-whun (Symphonie avec orgue de Camille Saint-Saëns au Festival 1999 ou le Requiem de Verdi en 2015), Riccardo Muti (Te Deum de Haydn en 2000), John Nelson (Requiem de Fauré au festival de 2003), ou encore Valeri Guerguiev, Esa-Pekka Salonen, Mikko Franck, Emmanuel Krivine en 2018. L'Orchestre philharmonique de Radio France et l'Orchestre de chambre de Paris s'y produisent régulièrement.

Le festival met en scène différents styles de musique, avec par exemple Goran Bregović, Rosemary Standley ou Yann-Fañch Kemener lors de l'édition 2016, Ibrahim Maalouf sur les traces d'Hildegarde de Bingen en 2014, ou encore une œuvre de David Bowie en 2018. Une nouvelle forme de « concert théâtral » a également été expérimentée en 2015.

Notes et références

Liens externes 
 

Festival de musique en Île-de-France
Festival de musique classique en France
Festival fondé en 1968
Musique classique en Île-de-France
Basilique Saint-Denis